est un sous-ordre d'amphibiens anoures primitifs, de la classification classique Les récentes analyses ont démontré que ce taxon était paraphylétique.

Liste des familles actuelles 
 Clade N.N.:
 Ascaphidae Fejérváry, 1923
 Leiopelmatidae Mivart, 1869
 Clade Caustata Lataste 1879:
 Alytidae Fitzinger, 1843 (ou Discoglossidae Günther, 1858)
 Bombinatoridae Gray, 1825

Phylogénie 
Les familles de ce sous-ordre paraphylétique sont celles placées à la base de l'arbre phylogénique des anoures, en dehors du clade Pipanura qui regroupe les deux autres sous-ordres Mesobatrachia (paraphylétique également) et Neobatrachia.

Liens externes

Notes et références 

Archaeobatrachia
Taxon décrit en 1958